Indywidualne Mistrzostwa Polski 85-125 ccm na Żużlu 2018 – rozegrane w sezonie 2018 mistrzostwa Polski miniżużlowców. Rozegrano 11 rund.

Terminarz 

 Runda 1. - 28 kwietnia, Rybnik
 Runda 2. - 5 maja, Bydgoszcz
 Runda 3. - 26 maja, Wawrów
 Runda 4. - 2 czerwca, Gdańsk
 Runda 5. - 17 czerwca, Toruń
 Runda 6. - 9 września, Częstochowa - przełożona z 23 czerwca
 Runda 7. - 14 lipca, Wawrów
 Runda 8. - 18 sierpnia, Gdańsk
 Runda 9. - 25 sierpnia, Częstochowa
 Runda 10. - 8 września, Rybnik
 Runda 11. - 15 września, Toruń

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 

 Klasyfikacja końcowa IM na miniżużlu 2018

2018
2018 w polskim sporcie